Джурджень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Джурджень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Джурджень.
 Джурджень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Тетерешть.
 Джурджень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Валя-Урсулуй.